Arnaldo Andrés Espínola Benitez (Assunção, 3 de maio de 1975) é um ex-futebolista profissional paraguaio, que atuava como defensor.

Carreira 
No Brasil jogou no Internacional e no Cruzeiro. Além de ter jogado na Argentina, Chile e Paraguai, ele também jogou pela Seleção Paraguaia na Copa América de 1997.

Títulos

Universidad de Chile 
  Torneio Apertura do Chile: 2004

Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Sport Club Internacional
Futebolistas do Club Sportivo Luqueño
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Club Guaraní
Futebolistas do Club Libertad
Futebolistas do Club Universidad de Chile
Futebolistas do Club Cerro Porteño
Futebolistas do Club Deportivo Huachipato
Futebolistas do Club Atlético Talleres
Futebolistas do Club Nacional
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1997